Vandraren kan syfta på:

 Vandraren – en låt från 1994 av Nordman
 Vandraren (dikt) –  en fornengelsk elegisk dikt av okänd författare
 Vandraren (dikt av Dan Andersson) – en dikt av Dan Andersson i samlingen Efterlämnade dikter
 Vandraren (dikt av Karin Boye) – en dikt av Karin Boye i samlingen Gömda land
 Vandraren (dikt av Tor Hedberg) – en dikt av Tor Hedberg i samlingen Vandraren och andra dikter
 Vandraren (bok) – en roman av David Gemmell i sviten Legender från Drenai
 Vandraren (film) – en stumfilm från 1925 i regi av Raoul Walsh, originaltitel The Wanderer
  Vandraren (Siegfried) – en rollfigur i Richard Wagners opera Siegfried